Атлетика је била присутна на свим Летњим универзијадама од 1959. до данас. Ово је листа атлетским рекорда у свим дисциплинама које су биле на програмима универзијада, закључно са Летњом универзијадом 2013. године.
Рекорди се воде у 46 атлетских дисциплина по 23 мушке и 23 женске.

Мушкарци

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим универзијадама
Атлетика